John Duke Coleridge (1820-1894), barrister, juge et homme politique britannique,
 Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912), compositeur et chef d'orchestre britannique,
 Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), poète et critique britannique.
 Sara Coleridge (1802-1852), écrivaine et traductrice anglaise.
Patronyme anglais